Freeboard – rodzaj deskorolki
 Freebord (reklama) – wolno stojący nośnik reklamy outdoorowej